Jean-Marie André peut désigner :
 Jean-Marie André (né en 1930), universitaire, spécialiste de la civilisation romaine ; 
 Jean-Marie André (né en 1937), homme politique français ;
 Jean-Marie André (1944-2023), chimiste belge.